Mienzeni kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Miguneni, ort, Kwale, 
 Mienzeni (vattendrag i Kenya), Kwale, 

Robotskapade Kenyaförgreningar